English River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 English River Township (Keokuk County, Iowa)
 English River Township (Washington County, Iowa)